Дуайон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дуайон, Жак (род. 1944) — французский режиссёр, сценарист и актёр.
 Дуайон, Лола (род. 1975) — французская актриса, фотограф и режиссёр.
 Дуайон, Лу (род. 1982) — англо-французская актриса, певица и модель.
 См. также 
 Дуайен (значения)